Dubbeldekker, een benaming voor een voorwerp of structuur met twee verdiepingen of lagen

Vervoermiddelen:
 Dubbeldeksbus, bijvoorbeeld de Britse Routemaster
 Dubbeldekstrein, een trein met boven elkaar liggende reizigerscompartimenten
 Dubbeldekker (vliegtuig), een vliegtuig met twee boven elkaar geplaatste vleugels
 Dubbeldeksvliegtuig, een vliegtuig met twee verdiepingen
 Dubbeldeksmetro, een ondergrondse met twee verdiepingen 
 Dubbeldekstram, een bovengrondse met twee verdiepingen
 Dubbeldeksschip, een oorlogsschip met twee dekken
 Dubbeldekstrailer, een trailer met twee verdiepingen

Overig:
 Dubbeldekslift, een lift met twee ruimtes, waardoor passagiers gelijktijdig twee opeenvolgende verdiepingen kunnen gebruiken
 Dubbeldekkerssandwich, zoals een club sandwich of Dagwood sandwich, met twee lagen vlees en specerijen, ingeklemd tussen drie stukken van brood
 Een dubbeldekkersbrug, zoals de San Francisco-Oakland Bay Bridge

Zie ook 
 On the Buses (televisieserie), een Britse televisieserie met de Nederlandse titel Dubbeldekkers
 Double Decker (film), een Engelstalige film uit 2011
 Double Decker (chocoladereep), een chocoladereepmerk vervaardigd door Cadbury Schweppes